За шта́том — состояние нахождения вне «штата» (официальной структуры организации):
 В современном русском языке разговорный (просторечный) эквивалент положения военнослужащего, временно не состоящего в должности (официальное название «в распоряжении»). Положение регулируется приказом Министра обороны Российской Федерации № 200. Во время нахождения в распоряжении выплачивается денежное довольствие. Военнослужащий может пребывать за штатом вследствие:
 освобождения от воинской должности;
 возбуждения против него уголовного дела;
 признания его негодным к военной службе;
 перевода в федеральный орган исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба;
 безвестного отсутствия более одного месяца;
 нахождения в плену.

 В Российской империи:
 Состояние чиновника или военнослужащего, который был уволен в связи с реорганизацией государственной структуры или воинской части (в современной терминологии, по сокращению). Оставшимся за штатом выплачивалось заштатное жалованье (до нахождения новой работы, но обычно не более года).
 Заштатный монастырь — монастырь в синодальный период, находящийся на собственном содержании, без государственной поддержки
 Заштатный город — город, не имеющий уезда (и тем самым эквивалентный посаду)
 Устаревшее слово заштат определяло состояние «за штатом». В современном языке словосочетание «уволен в заштат» используется в делопроизводстве Русской православной церковью и применяется в отношении священника, который не имеет постоянного и обязательного места служения (обычно по возрасту и состоянию здоровья), хотя и не запрещён в служении.